

Кільмезь — річка в Удмуртії та Кіровській області, ліва притока Вятки
 Кільмезь — селище міського типу, Кільмезький район, Кіровська область
 Кільмезь — село, Сюмсинський район, Удмуртія
 Кільмезь — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Кільмезь